Nebenzahl ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Nebenzahl (1922–2019), deutsch-US-amerikanischer Schriftsteller und Filmproduzent 
 Heinrich Nebenzahl (1870–1938), deutsch-US-amerikanischer Kaufmann und Filmproduzent
 Kenneth Nebenzahl (1927–2020), US-amerikanischer Kartographiehistoriker 
 Leon Nebenzahl (1910–1996), russisch-deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Seymour Nebenzahl (1897–1961), deutsch-US-amerikanischer Filmproduzent